You Are the Champion («Ты — чемпион») — сингл немецкой хард-рок группы Scorpions 2004 года, кавер-версия песни «We Are the Champions» 1977 года британской рок-группы Queen с альбома News of the World. Текст оригинала написан Фредди Меркьюри.

История записи сингла 
Сингл был записан Scorpions и Майклом Клейтманом в честь седьмой победы Михаэля Шумахера в Формуле-1. Текст песни слегка отличается от оригинала, в частности заменено обращение «We» («Мы») на «You» («Ты»), которое является прямой отсылкой к Михаэлю Шумахеру. Впервые сингл был выпущен 20 сентября 2004 года Cinderella Records — Sony Music Entertainment (Germany). Однако песня не стала хитом, достигнув на German Singles Chart 92-й позиции.

26 октября 2006 года песня была включена в альбом Майкла Клейтмана «Stand Up For The Champion — Michael Schumacher», который был выпущен лейблом MoS в честь успешной карьеры Михаэля Шумахера, когда он решил уйти из Формулы-1.

Список композиций 
 You Are the Champion (3:31)
 You Are The Champion (Instrumental) (3:31)
 E Sara Perche (Spread Your Wings) (3:12)

Исполнитель 
 Песни 1-2 исполнили Scorpions и Майкл Клейтман

 Клаус Майне и Майкл Клейтман — вокал
 Рудольф Шенкер — ритм-гитара
 Маттиас Ябс — соло-гитара, ритм-гитара
 Павел Мончивода — бас-гитара
 Koen Van Bael — клавишные
 Hans Eijkenaar — ударные
 Джосс Меннен — бэк-вокал
 Фредди Меркюри — текст оригинала

 Песню 3 исполнил Майкл Клейтман

См. также 
 We Are the Champions
 Scorpions
 Queen
 Фредди Меркьюри
 Кавер-версия

Примечания

Ссылки 
 You Are the Champion — сингл на официальном сайте Scorpions
 Michael Kleitman — официальный сайт Майкла Клейтмана

Синглы Scorpions
Композиции хеви-метала
Песни Scorpions